CRD steht für:
 Capital Requirements Directive, Richtlinie 2013/36/EU (Eigenkapitalrichtlinie) der Europäischen Union zur Bankenaufsicht
 Cauchy-Riemannsche partielle Differentialgleichungen
 Central River Division, ehemalige Verwaltungseinheit in Gambia, heute Central River Region
 Current Regulation Diode, siehe Stromregeldiode
 Cubic-Resisue-Diffusor, ein Bauelement in der Akustik
 Common-Rail-Diesel, Einspritzsystem für Verbrennungsmotoren und Bezeichnung bei Chrysler-Dieselfahrzeugen
 Flughafen Comodoro Rivadavia (IATA-Flughafencode), argentinischer Flughafen
 Air Corridor (ICAO-Code), ehemalige mosambikanische Fluggesellschaft

crd steht für:
 Chord (Mathematik), mathematische Funktion, die einen Winkel auf die zugehörige Sehnenlänge am Einheitskreis abbildet
 Coeur d’Alene (Sprache) (ISO-639-3-Code), stark gefährdete Salish-Sprache der Coeur d’Alene (Volk) im Pazifischen Nordwesten

Abkürzung